Шон Беннетт (; род. , Эль-Сентро, округ Империал, штат Калифорния, США) — американский профессиональный  шоссейный велогонщик, выступающий за команду мирового тура «».

Достижения 

 2015
 1-й — Этап 2 Tour de Walla Walla
 2017
 1-й — Этап 1 (КГ) Тур Эльзаса
 2018
 1-й — Этап 6 Джиробио 
 7-й Тур Фландрии U23
 7-й Гент — Вевельгем U23
 8-й Tour of the Gila — Генеральная классификация
 1-й  — Молодёжная классификация
 8-й Истриан Спринг Трофи — Генеральная классификация
 9-й Гран-при Райффайзен
 10-й Гран-при Валлонии

Примечания

Ссылки 
 Беннетт, Шон  на FirstCycling
 
 
 
 Беннетт, Шон  Профиль на сайте  
 
 

Велогонщики США